Constructie
 Drempel (bouwkunde), een deel van de constructie rond een deur, de stofdorpel.
 Sluisdrempel, onderste deel van de constructie van een sluis, waar de sluisdeuren op afsluiten.
 Verkeersdrempel,  infrastructurele aanpassing bedoeld om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te matigen.

Biochemie
 Aerobe drempel,het punt waarop het lichaam bij een fysieke inspanning melkzuur begint te vormen als bijproduct van de aerobe glycolyse (verbranding van suikers).
 Anaerobe drempel, het punt waarop het lichaam bij een inspanning niet meer voldoende zuurstof opneemt om het melkzuur dat bij verbranding van glycogeen vrijkomt te neutraliseren.
 Glucosedrempel, een maximum aan de capaciteit van de nieren om glucose terug te winnen.

Ondergrens
 Kiesdrempel, minimumaantal te behalen stemmen om verkozen te worden.
 Spanningsdrempel, een minimumwaarde van bijvoorbeeld een elektrisch signaal onder welke geen actie wordt ondernomen.
 Methode om minder mensen in aanmerking te laten komen voor een potentieel voordeel (namelijk niet degenen voor wie het voordeel klein zou zijn), waarbij voor de overigen het voordeel wordt verminderd:
 Drempels voor sommige vormen van persoonsgebonden aftrek: een potentieel aftrekbaar bedrag is slechts daadwerkelijk aftrekbaar voor zover het meer bedraagt dan het drempelbedrag.
 Drempelbedrag voor de middelingsteruggaaf: restitutie van belasting op basis van middeling van inkomens vindt slechts plaats voor zover de potentiële vermindering van de belasting door deze middeling groter is dan het drempelbedrag.
 Doelmatigheidsdrempel voor kleine schulden: het feit dat over schulden vaak rente is verschuldigd wordt voor de berekening van het rendement van vermogen slechts in aanmerking genomen voor zover de totale schuld meer is dan het drempelbedrag.
 Minimumbedrag van een vergoeding, in die zin dat als het bedrag volgens de normen lager is, men niets krijgt, zoals bij de regeling Geld terug bij vertraging van de NS.

Figuurlijk
 Een hindernis, zoals in: Een drempel opwerpen.
 Het begin van een nieuwe periode, zoals in: Op de drempel van het nieuwe jaar.

Zie ook 
 Drempelwaarde (doorverwijspagina)